Cystofilobasidiales är en ordning av svampar. Cystofilobasidiales ingår i klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cystofilobasidiales